Dahlen von Orlaburg ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Dahlen von Orlaburg (1779–1859), österreichischer General und Richter
 Hermann Dahlen von Orlaburg (1828–1887), österreichischer General